Ла Ганадера има више значења:

 Ла Ганадера (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ганадера (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ганадера (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ганадера (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ганадера (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику